Berganza puede referirse a:

Braganza, ciudad portuguesa;
Francisco de Berganza, el padre Berganza (1663–1738), clérigo e historiador español;
José María Berganza (1809–1876), político chileno;
Teresa Berganza (1933–2022), cantante de ópera española;
Francisco Xavier Berganza (1967–), cantante y político mexicano;
Berganza y Cipión, protagonistas de El coloquio de los perros una de las Novelas Ejemplares de Cervantes.